Megera může být:

 Megera (čarodějnice) – mytická postava, která ze žárlivosti proklela rytíře Fabiána v horského ducha
 Megaira – řecká bohyně pomsty a kletby

Reference